Pouget steht für:
 Château Pouget, ein Weingut in Frankreich

Pouget ist der Familienname folgender Personen: 
 Bertrand du Pouget (ca. 1280–1352), Kardinal der katholischen Kirche
 Christian Pouget (* 1966), französischer Eishockeyspieler und -trainer
 Cyrille Pouget (* 1972), französischer Fußballspieler
 Ely Pouget (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Émile Pouget (1860–1931), Vertreter des Anarchismus und des revolutionären Syndikalismus in Frankreich
 Johann Nicolaus Pouget (1687–1735), schwedischer Geistlicher und Konvertit
 Michael Pouget (* 1998), österreichischer Handballspieler
 Nelly Pouget (* 1955), französische Jazzmusikerin und Komponistin
 Yvonne Pouget (* 1967), deutsche Choreographin und zeitgenössische Tänzerin

Siehe auch:
 Le Pouget
 Puget (Begriffsklärung)